Пауль Рихтер:
 Пауль Рихтер (1875—1950) — румынский композитор.
 Пауль Рихтер (1895—1961) — немецкий актёр.